Ку́кстаун (, ) — средний город района Кукстаун, столица района, находящийся в графстве Тирон Северной Ирландии.

Демография 
Кукстаун определяется  (NISRA) как средний таун (то есть как город с населением от 10000 до 18000 человек).

Примечания

Ссылки 

Города Северной Ирландии